Ма Яньлун (; ) — китайский кёрлингист.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Профиль на сайте результатов Универсиады 2013 | FISU
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая